Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Gudkow – radziecki działacz partyjny
 Giennadij Gudkow – rosyjski polityk i biznesmen
 Lew Gudkow – rosyjski socjolog